Francisco Javier López Castro ex-futbolista i entrenador català de futbol.
 Javier López Rodríguez futbolista andalús que juga al RCD Espanyol.
 Francisco Javier López Aguilera ex-futbolista català.
 Javier López Fernández eurodiputat del PSC.
 Javier López Vallejo porter de futbol navarrès.
 Javi López (Javi d'Oliva), pilotaire (pilota valenciana).

Pàgines de desambiguació de biografies